En Pologne, Nadrzecze peut désigner :

 Nadrzecze, un village dans la voïvodie de Lublin,
 Nadrzecze, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.